Limido Comasco – comune italiano della provincia di Como
 Bruno Limido (n. 1961) – ex calciatore italiano
 Giovanna Limido (1851-1890) – danzatrice italiana